Playmates (album), een muziekalbum uit 1977 van de Britse rockgroep Small Faces
 Playmates (1915), een film uit 1915, geregisseerd door Mauritz Stiller
 Playmates (1918), een film uit 1918
 Playmates (1921), een film uit 1921
 Playmates (1941), een film uit 1941
 Playmates (1972), een televisiefilm uit 1972
 Playmates (musical), een musical uit 1941

Zie ook 
 Playmate, een naaktmodel voor het tijdschrift Playboy
 Playmate (Patricia Paay) (1981), muziekalbum van Patricia Paay